

Ereignisse 
 860: Angriff der Rus auf Konstantinopel.
 862: Normannen unter Rjurik erobern Nowgorod.
 869 bis 870: Viertes Konzil von Konstantinopel.

Weblinks